Европско првенство у веслању 2011. одржано је од 16. до 10. септембра у Пловдиву Бугарска. То је било 5. Европско првенство од његовог обнављања по закључку ФИСА из 2006. године.  . Учествовало је 389 веслача (254 мушкараца и 135 жена), из 28. националних савеза, који су се такмичили у 14 дисциплина (8 мушких и 6 женских).

Земље учеснице

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Извори

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2011. на сајту ФИСА

Европско првенство у веслању
Спорт у Бугарској
Спорт у 2011.
Европско првенство у веслању 2011.